Institut der Feuerwehr steht für:

 Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen (IdF NRW) in Münster 
 Institut der Feuerwehr Sachsen-Anhalt (IdF LSA) in Heyrothsberge